Виктор Родригес:
 Родригес, Вик (род. 1961) — американский бейсболист.
 Родригес, Виктор (род. 1987) — андоррский футболист.
 Родригес, Виктор (род. 1974) — мексиканский борец-вольник.
 Родригес, Виктор — кубинский пианист, лауреат Международного конкурса имени Чайковского (1986, ).
 Родригес Андраде, Виктор (1927—1985) — уругвайский футболист.
 Родригес Нуньес, Виктор (род. 1955) — кубинский поэт.
 Родригес Ромеро, Виктор (род. 1989) — испанский футболист.